Маркел Браун (; род. 29 января 1992 года, Алегзандрия, Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2014 года во втором раунде под общим 44-м номером клубом «Миннесота Тимбервулвз».

Средняя школа 
Маркел Браун учился в средней школе  в Луизиане. В выпускном классе он в среднем за игру набирал 32 очка, отдавал 5 передач, делал 10 подборов, 3 перехвата и 3 блок-шота. Маркел Браун был назван  2010.

Студенческая карьера  
В сезоне 2010/2011 Маркел Браун стал лидером в составе Оклахомы Стэйт по числу блок-шотов. Он заблокировал 33 броска соперников. Маркел сыграл 34 игры, 6 раз он выходил в стартовой пятерке и проводил на площадке в среднем 31,1 минуты. Он в среднем за игру набирал 6,4 очка, отдавал 1,4 передачи, делал 2,5 подборов и 1 блок-шот.

В сезоне 2011/2012 Маркел Браун сыграл 34 игры, 26 раз выходил в стартовой пятерке и проводил на площадке в среднем 21,6 минуты. Он в среднем за игру набирал 10,5 очков, отдавал 2,4 передачи, делал 5,1 подборов и 1,2 перехвата.

В сезоне 2012/2013 Маркел Браун сыграл 33 игры все в стартовой пятерке и проводил на площадке в среднем 34,1 минуты. Он в среднем за игру набирал 15,3 очка, отдавал 2,4 передачи, делал 4,4 подборов и 1 перехват. Браун был включен во вторую сборную All-Big 12.

В сезоне 2013/2014 Маркел Браун сыграл 34 игры все в стартовой пятерке и проводил на площадке в среднем 35,3 минуты. Он в среднем за игру набирал 17,2 очка, отдавал 2,6 передачи, делал 5,3 подборов, 1 блок-шот и 1 перехват. Браун был включен во вторую сборную All-Big 12.

Профессиональная карьера 
На драфте НБА 2014 года Маркел Браун был выбран в 2-м раунде под 44-м номером командой «Миннесота Тимбервулвз». Права с драфта на Маркела Брауна были обменены «Миннесотой» в «Бруклин Нетс». В летней лиге НБА 2014 года в Орландо он будет играть за «Нетс». 23 июля 2014 «Бруклин Нетс» подписали с Маркелем Брауном многолетний контракт.

26 сентября 2016 года Маркел Браун подписал контракт с «Кливленд Кавальерс», однако был отчислен 20 октября после участие в 6 предсезонных матчей.

25 октября 2016 года Браун подписал контракт на 1 год с «Химками».

24 сентября 2017 года Браун подписал контракт на тренировочный лагерь с «Оклахома-Сити Тандер». 11 октября 2017 года Браун был отчислен «Тандер».

15 января 2018 года Браун подписал с «Хьюстон Рокетс» двусторонний контракт после того как «Рокетс» отчислили Брианте Уэбера.

24 июля 2018 года Браун подписал однолетний контракт с турецкой командой «Дарюшшафака» из Евролиги.

24 сентября 2019 года Браун подписал негарантированный контракт с «Оклахома-Сити Тандер». 27 сентября Браун был отчислен «Тандер», а затем он присоединился к команде «Оклахома-Сити Блю». В ноябре 2019 года Браун пропустил несколько игр из-за травмы левой лодыжки. 10 января 2020 года Браун набрал 24 очка, пять подборов и две передачи в победе над «Рэпторс 905». В среднем за игру в составе «Блю» он набирал 11,9 очка, 3,2 подбора и 2,8 передачи.

4 августа 2020 года Браун подписал контракт с «Хапоэль (Эйлат)» из чемпионата Израиля по баскетболу.

11 августа 2021 года Браун подписал контракт с бельгийским клубом «Антверп Джайентс».

20 июля 2022 года Браун подписал контракт с клубом «Варезе» из чемпионата Италии по баскетболу.

Достижения 
  Серебряный призёр Единой лиги ВТБ: 2016/2017
  Серебряный призёр чемпионата России: 2016/2017

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Стэйт Ковбойз» (баскетбол)
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки БК «Химки»
Игроки «Оклахома-Сити Блю»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Рио-Гранде Вэллей Вайперс»
Игроки БК «Дарюшшафака»
Игроки БК «Хапоэль» Эйлат
Игроки БК «Антверп Джайентс»